Caroline megye (Maryland)
 Caroline megye (Virginia)